Philip Jones, Phillip Jones, Phil Jones, Phill Jones
 Philip Jones (zm. 1603) – brytyjski polityk, deputowany z Monmouth Boroughs
 Phillip Alonzo Jones (ur. 1895) – amerykański futbolista i koszykarz, także trener
 Philip Asterley Jones (1914–1978) – brytyjski polityk, deputowany z Hitchin
 Philip Jones (ur. 1952) – brytyjski klimatolog
 Phillip Jones (ur. 1955) – australijski kręglista
 Phil Jones – południowoafrykański piłkarz aktywny w latach 70.
 Philip Jones (ur. 1952) – brytyjski admirał
 Phil Jones (ur. 1961) – angielski piłkarz
 Phill Jones (ur. 1974) – nowozelandzki koszykarz
 Phil Jones (ur. 1977) – angielski rugbysta
 Phil Jones (ur. 1985) – koszykarz z Amerykańskich Wysp Dziewiczych
 Phil Jones (ur. 1992) – angielski piłkarz